Стру́нье () — деревня в Полоцком районе Витебской области Белоруссии, в Солоникском сельсовете. Население — 95 человек (2019).

География 
Деревня примыкает к юго-восточной окраинеПолоцка, фактически являясь его пригородом. Струнье расположено в 7 км к востоку от Софийского собора. Через деревню проходит ж/д линия Полоцк — Витебск, однако в самой деревне платформы нет, ближайшая станция «Сосница» в 2 км к западу. Также через деревню проходит автодорога Полоцк — Оболь. Западная Двина протекает километром южнее деревни.

История 
Первое упоминание в источниках о Струнье относится к 1552 году, деревня упомянута в «Полоцкой ревизии», однако не вызывает сомнения, что основана она намного раньше.

Опись 1614 года упоминает, что имение Струнье принадлежало князьям Радзивиллам, однако уже в 1618 году Струнье было собственностью униатского архиепископа полоцкого Иосафата Кунцевича. C этого времени имение Струнье ​​со всеми прилежащими землями принадлежало полоцким униатским епископам и постепенно превращалось в их резиденцию, сначала летнюю, а затем и постоянную. Поместье обеспечивало продуктами полоцкий базилианский монастырь, а позднее и духовную семинарию.

Около 1749 года завершено строительство большого трёхэтажного кирпичного здания архиепископской резиденции на берегу Двины. В конце XVIII века построена Крестовоздвиженская церковь.

В результате второго раздела Речи Посполитой (1793) Струнье оказалось в составе Российской империи. Резиденция униатских епископов действовала до 1833 года, когда скончался последний униатский епископ Я. Мартусевич. В том же году была создана православная Полоцкая епархия, а униаты под давлением властей переведены в православие. В 1839 году усадьба униатских архиепископов и все имущество в Струнье ​​изъяты государством, Крестовоздвиженская церковь сделалась православной. В 1870—1890-х по проекту архитектора  бывшее здание резиденции переделано в тюрьму на 400 человек, которая располагалась здесь до 1918 года.

С 1906 года — волостной центр. В 1936 году было разобрано здание Крестовоздвиженской церкви, остатки резиденции полоцких архиепископов также были полностью утрачены.

Примечания

Ссылки 
 Струнье на Глобус TUT.by 
 Струнье на radzima.org

Населённые пункты Полоцкого района